Massu (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna, provincie Pärnumaa
 Massu (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa, provincie Pärnumaa